Ghafur ist der Familienname folgender Personen:

 Mullah Ghafur († 2007), afghanischer Taliban-Anführer 
 Reham abd-el Ghafur (* 1978), ägyptische Schauspielerin

Siehe auch
 Gottes schöne Namen